Il SK Bunga Melati è una squadra olandese di calcio a 5, fondata nel 1976 con sede a Tilburg, la società prende il nome dal ristorante, primo sponsor della squadra.

Il Bunga Melati, attualmente impegnato nella seconda divisione del campionato olandese di calcio a 5, ha attraversato il miglior momento della sua esistenza a metà degli anni 1990, quando si impose per tre volte nel campionato nazionale, vincendo due volte anche la Coppa d'Olanda, in entrambi i casi centrando il double campionato-coppa. Ai tre campionati sono seguite puntualmente tre Coppe del Benelux contro ZVK Sint-Truiden e ZVK Ford Genk. I buoni risultati internazionali sono culminati con la semifinale della Coppa Intercontinentale di calcio a 5 nel marzo 1997 persa contro il FC Barcelona Futsal.

Rosa 2008-2009

Palmarès
3 Campionato olandese: 1995, 1997, 1998
1 Coppa d'Olanda: 1997, 1998
3 Coppa del Benelux: 1996, 1998, 1999

Collegamenti esterni 
Sito ufficiale

Sport a Tilburg
Squadre olandesi di calcio a 5